

Astronomia 
 Cratere Lambert – cratere lunare
 Cratere Lambert – cratere su Marte

Fisica
 Lambert, unità di misura della luminanza, che prende nome dal fisico Johann Heinrich
 Legge di Lambert, legge della fisica inerente all'irraggiamento di una superficie sferica
 Proiezione conica conforme di Lambert, sistema di proiezione

Geografia 
Antartide
 Ghiacciaio Lambert – ghiacciaio della Terra di Mac. Robertson

 Stati Uniti d'America
 Lambert – città della Contea di Quitman, Mississippi
 Lambert – villaggio della Contea di Scott, Missouri
 Lambert – città della Contea di Alfalfa, Oklahoma

Persone

 Eleanor Lambert – figura della moda statunitense
 Madame de Lambert – scrittrice francese
 Raphaël Albert Lambert – attore francese

Altro 
 Lambert – variante del nome italiano Lamberto
 Hôtel Lambert – edificio di Parigi
 Drexel Burnham Lambert – banca d'affari statunitense